La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Auch se qualifie pour les seizièmes de finale où il sera battu par Béziers, futur vice-champion de France 18-0.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 29 points soit 7 victoires, 1 match nul et 6 défaites.
Auch termine la saison invaincu à domicile en championnat.

À domicile 
 Auch-Brive 0-0 : belle résistance face à l’équipe conduite par Amédée Domenech.
 Auch-Bègles 16-0
 Auch-Narbonne 9-3
 Auch-Paris UC 9-6
 Auch-Pau 3-0
 Auch-Périgueux 14-0
 Auch-Saint Sever 8-0

À l’extérieur 
 Brive-Auch 8-3
 Bègles-Auch 0-3
 Paris UC-Auch 9-6
 Narbonne-Auch 5-3
 Saint Sever-Auch 6-3
 Pau-Auch 17-6
 Périgueux-Auch 6-0

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Challenge du Manoir 
Auch termine  de sa poule de Challenge avec 9 points soit 2 victoires et 3 défaites derrière Béziers, Bègles et Biarritz mais devant le Racing CF et Lyon.

Classement des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Béziers (15 points) contre Bayonne (14), Mont-de-Marsan (16) contre Pau (14), Toulon (15) contre Bègles (12) et Périgueux (15) contre Mazamet (16).

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan, Verdier 
 Ailiers : Capdeville, Mazzamurro
 Centres : Jacques Barbé, Bernadet
 Ouvreur : Jacques Guy
 Demi de mêlée : Bégué
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
 Troisièmes lignes aile : Justumus, Thorc
 Deuxièmes lignes : Jean Le Droff, A. Pourqué, Marchesin, André Daguin
 Talonneur : Tillolle
 Piliers : Aurensan, Jacquot

Bibliographie

Notes et références 

1959-1960
Rugby à XV en 1959
Rugby à XV en 1960